Stelly ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Stelly (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Filmemacherin 
 Werner Stelly (1909–1997), deutscher Politiker, Oberstadtdirektor von Wuppertal